Monumento a Dante Alighieri – monumento in piazza Santa Croce a Firenze
Monumento a Dante Alighieri – monumento in piazza Dante a Napoli
Monumento a Dante Alighieri – monumento in piazza Dante a Trento